Geastrales är en ordning av svampar. Geastrales ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Geastrales